Hanseviertel bezeichnet:

Hanseviertel (Erfurt), ein Wohngebiet in Erfurt
Hanseviertel (Hamburg), ein Einkaufszentrum in der Hamburger Innenstadt

Siehe auch:
Hansaviertel